Соревнования по бегу на 3000 метров у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 4 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующим зимним чемпионом мира в беге на 3000 метров являлся Йомиф Кеджелча из Эфиопии.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 4 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 20 легкоатлетов. Сразу четыре человека были дисквалифицированы во втором забеге: трое за заступ за пределы беговой дорожки и ещё один за толчок соперника. Среди них были один из фаворитов соревнований, призёр Олимпийских игр и чемпионата мира в беге на 5000 метров Пол Челимо из США, а также призёр чемпионатов Европы немец Рихард Рингер.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров у мужчин состоялся 4 марта 2018 года. Забег проходил в медленном темпе. Первый километр участники преодолели за 3.08,24, второй — за 2.43,47, таким образом, розыгрыш медалей был отложен на заключительную треть дистанции. Лучшим на финишном отрезке стал 20-летний эфиоп Йомиф Кеджелча, защитивший титул чемпиона мира в помещении. Его результат (8.14,41) стал самым медленным в истории соревнований для победителей в беге на 3000 метров. Вторым финишировал ещё более юный соотечественник Кеджелчи, лидер сезона Селемон Барега. В день финала ему было 18 лет 43 дня. Кениец Бетвелл Бирген выиграл единственную медаль для своей страны на чемпионате мира в помещении 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 

бег